Joint Venture est une compilation des Kottonmouth Kings, sortie le .

Elle comprend un CD de reprises, remixes et inédits et un DVD de vidéos.

L'album s'est classé  au Top Independent Albums et  au Billboard 200.

Liste des titres

Notes et références

Album de Kottonmouth Kings
Compilation musicale sortie en 2005